Глина може да се односи на:

 Глина, врста земљишта

или

 Глина (град), седиште града Глине, Сисачко-мославачка жупанија, Хрватска
 Глина (река), река на Кордуну и Банији, између Републике Хрватске и БиХ
 Горња Глина, насеље у саставу града Слуња, Карловачка жупанија, Хрватска
 Доња Глина, насеље у саставу града Слуња, Карловачка жупанија, Хрватска

или

 Покољ у глинској цркви, усташки покољ српског становништва у Глини 1941.